Gaz de France - antiga empresa francesa produtora e distribuidora de gás natural
Governo do Distrito Federal - no contexto brasileiro, o executivo dessa unidade federativa
Guyana Defence Force FC - um time de futebol da Guiana

Desambiguações de siglas